L'« entrelacs » (la forme au singulier conserve ce 's' final) peut désigner plusieurs objets ou concepts liés :

En art 
En peinture et en sculpture, les entrelacs sont des ornements composés de motifs entrelacés et dont les lignes s'entrecroisent.
 Entrelacs, une série de six gravures sur bois, réalisées par Albrecht Dürer.

Exemples

En mathématiques
 Dans la théorie des nœuds, la notion d'entrelacs généralise celle de nœud : c'est un plongement topologique de plusieurs cercles disjoints dans l'espace, à déformation près.
 L'article entrelacs et graphes donne les liens entre la notion précédente et la théorie des graphes.
 Exemples d'entrelacs :
 Entrelacs brunnien
 Entrelacs de Hopf

Toponyme 
 Entrelacs est une municipalité du Québec (Canada).
 Entrelacs est une commune française du département de la Savoie.

Culture

Maison d'édition 
Œuvrant sous le nom de Medicis-Entrelacs jusqu'en 2007, les éditions Entrelacs sont une maison d'édition spécialisée dans les sciences humaines et les spiritualités, aujourd'hui absorbée par le groupe éditorial Guy Trédaniel.

Références

Voir aussi